Hosaeus ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Hosaeus (1875–1958), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Karl Hosaeus (1892–1964), österreichischer Förster und Maler
 Lizzie Hosaeus (1910–1998), deutsche Keramikerin, Tochter von Hermann Hosaeus 

Hosäus ist der Familienname von:
 Wilhelm Hosäus (1827–1900), deutscher Schriftsteller und Theologe